Юзеф Островский:
 Островский, Юзеф Август (1850—1923) — один из регентов Польского королевства
 Островский, Юзеф Викентьевич (1866—1939) — депутат Государственной думы
 Островский, Юзеф — генерал Российской имперской армии и Войска польского